Pikkuriutta kan syfta på följande platser:

Finland 

 Pikkuriutta (ö i Egentliga Finland), Nystadsregionen, 
 Pikkuriutta (ö i Birkaland), Nordvästra Birkaland, 

Robotskapade Finlandförgreningar